Switzer puede referirse a:

Personas
 Harold Switzer (1925-1967), actor infantil estadounidense;
 Carl Switzer (1927-1959), actor infantil estadounidense, hermano de Harold.

Lugares
 Switzer (Virginia Occidental), localidad de Estados Unidos.